Gargitter ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Gargitter (* 1967), italienischer Bergsteiger
 Joseph Gargitter (1917–1991), italienischer Geistlicher, Bischof von Bozen-Brixen